Het ATP-toernooi van Pörtschach 2008 werd van 17 tot en met 24 mei gespeeld in de Oostenrijkse stad Pörtschach am Wörthersee. De wedstrijden werden gespeeld in de Werzer Arena op gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Pörtschach
ATP-toernooi van Pörtschach